Bjälboättens Valdemarsgren, även Folkungaättens Valdemarsgren, är i modern medeltidsgenealogisk litterär beteckning på de ättlingar till Magnus Minnisköld som härstammar från kung Valdemar Birgerssons son Erik Valdemarsson. Ätten är utgrenad ur Bjälboätten.

Släkten förde i sin vapensköld tre leoparder stolpvis. 

Ätten dog ut i slutet av 1300-talet med kung Valdemars sonsons son, Erik Valdemarsson d.y., häradshövding i Dalarna, som nämns levande sista gången 1388.

Släkttavla
Släkttavlan är sannolikt ofullständig.

Källor

Svenskt biografiskt lexikon, band 14 s 306-09.